Brahe
 
 
 Magnus Fredrik Brahe
 
 
 Per Brahe (le jeune)
 
 Tycho Brahe
 Sophie Brahe
 Wilhelm Brahe (1835-1912), explorateur allemand.

Astéroïdes

Autre 
 
Homonymie de patronyme danois